Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Gapiński – polski fizyk
 Tadeusz Gapiński – polski piłkarz
 Tomasz Gapiński – polski żużlowiec
 Wacław Gapiński – rzymskokatolicki ksiądz